Katrin Rafalski (1982. február 4.–) német nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása röntgen asszisztens.

Pályafutása
Játékvezetésből 1996-ban vizsgázott. A DFB Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2006-tól a 2. Frauen Bundesliga, 2007-től a Frauen Bundesliga, a Regionalliga játékvezetője. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban, a Bundesligában kiemelkedően foglalkoztatott asszisztens, 4. bírói, illetve alapvonalbíró. Frauen Bundesliga mérkőzéseinek száma: 76 (2007. 08 26.–2016. 05 16.)

A Német labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2010-től tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Olimpiai játékok), valamint UEFA Női Bajnokok Ligája klubmérkőzésen partbíróként, 4. bíróként tevékenykedett.

A 2010-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon és a 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

A 2011-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett. A FIFA JB 2015 márciusában nyilvánosságra hozta annak a 29 játékvezetőnek (22 közreműködő valamint 7 tartalék, illetve 4. bíró) és 44 asszisztensnek a nevét, akik közreműködhettek Kanadában a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon. A kijelölt játékvezetők és asszisztensek 2015. június 26-án Zürichben, majd két héttel a világtorna előtt Vancouverben vettek rész továbbképzésen, egyben végrehajtották a szokásos elméleti és fizikai Cooper-tesztet. A világbajnokságokon Bibiana Steinhaus asszisztenseként szolgált. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:5.

A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB Bibiana Steinhaus állandó segítőjeként tevékenykedett..

A DFB JB 2015-ben az Év Női Asszisztense címmel díjazta.

Források 

Német labdarúgó-játékvezetők
1983-ban született személyek
Élő személyek